

Вінтервілл — місто, штат Джорджія
 Вінтервілл — місто, штат Північна Кароліна